O nome Etau foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Etau (2003) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o Japão, causando pelo menos 17 fatalidades.
 Tempestade tropical Etau (2009) - tempestade tropical que seguiu paralelamente à costa sudeste do Japão, causando pelo menos 26 fatalidades.

Desambiguação